Арлеть — топоним в России:

 Арлеть — название села Магистральный до 2005 года, в Игринском районе Удмуртии.
 Арлеть — деревня в Игринском районе Удмуртии.
 Арлеть — река в России, протекает в Республике Удмуртия.